Python (gênero) — género de répteis
 Pythonidae — família de répteis escamados da subordem Serpentes
 Pitão (alpinismo) — objeto usado em escalada
 Píton (mitologia)
 Python — linguagem de programação;
 Monty Python — trupe de comédia britânico
 Selvagem Pequena — ilha da Região Autónoma da Madeira, Portugal, também conhecida como Pitão Grande